Щепа — прищеплене фруктове дерево, а також прищепа
 Щепа (від ) — помилкова назва трі́ски.